Виктория Викторовна Калинина (род. 8 декабря 1988 года, Майкоп) — российская гандболистка, вратарь сборной России и гандбольного клуба «Ростов-Дон». Олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер спорта. Мастер спорта международного класса (2016).

Биография 
Карьеру начинала в АГУ-«Адыиф» (Майкоп), после чего в 2008 году стала выступать за ГК-53 (Москва), где играла до 2009 года. В составе ГК-53 участвовала в Кубке ЕГФ.

С 2009 по 2013 годы — игрок «Звезды». В составе Звенигородской команды Виктория стала:

 Двукратным серебряным призёром чемпионата России (2009, 2010),
 Бронзовым призёром чемпионата России (2013),
 Двукратным обладателем Кубка России,

три раза в составе «Звезды» доходила до 1/4 финала кубка обладателей кубков (2010, 2011, 2012).

С 2013 по 2015 годы — игрок «Кубани».

С 2015 по 2016 год игрок «Астраханочки». В начале сезона 2015/2016 была отдана в аренду на 3 месяца в АГУ-Адыиф.

С 2016 — игрок «Кубани».

В 2015 — бронзовый призёр чемпионата России,

В 2016 — обладатель золотых медалей чемпионата России.

В 2016 — финалистка Кубка России.

В 2015 и 2016 в составе «Астраханочки» доходила до 1/4 финала Кубка ЕГФ.

В составе сборной России участвовала в Чемпионате мира по гандболу 2015 года, где заняла 5 место.

В 2015 и 2016 участвовала в отборочных турнирах на чемпионат Европы 2016 года и Олимпийские игры 2016 года соответственно.

В первом матче на Олимпиаде против сборной Южной Кореи отбила 69 % бросков и стала лучшим игроком матча. Перед финальным матчем Олимпиады против сборной Франции Калинина отбила 34 % бросков и по этому показателю занимает шестое место на турнире.

В мае 2020 года официально перешла в гандбольный клуб «Ростов-Дон».

Достижения

Клубные 
 чемпионка России (2016).
 2-кратный вице-чемпион России (2009, 2010).
 2-кратный бронзовый призер чемпионата России (2013, 2015).
 2-кратный победитель Кубка России (2010, 2011).
 Обладатель Кубка России (2020).
 Обладатель Суперкубка России 2020

Сборная 
 Олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
 Бронзовый призер чемпионата мира 2019.

Награды 
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЕГФ
 Профиль на сайте ГК «Ростов-Дон»
 Виктория Калинина: «Серьезная нагрузка: гандбол после садика — это чересчур»

Гандболистки России
Гандболисты по алфавиту
Игроки женской сборной России по гандболу
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ГК «Астраханочка»
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ГК «Кубань»
Игроки ГК «Ростов-Дон»